Суринам ділиться на 10 округів (див. малюнок).

Примітки

Посилання 

 
Суринам